Коонґа () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Коонґа () — село в Естонії, адміністративний центр волості Коонґа повіту Пярнумаа.